Adam Bielecki – alpinista e scrittore polacco
 Jan Bielecki – politico polacco
 Jerzy Bielecki – scrittore polacco sopravvissuto ad Auschwitz
 Karol Bielecki – ex giocatore polacco di pallamano
 Karol Bielecki – ciclista polacco su pista